Charles Delvert (1879-1940), écrivain français ;
 Jean Delvert (1921-2005), géographe français ;
 Laurent Delvert, metteur en scène français.
 Ray Delvert (1914-1992), photographe français.